Lehnenhof bezeichnet Orte in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland:

 Ortsteil Lehnenhof der Gemeinde Biendorf
 Ortsteil Lehnenhof der Stadt Dargun